Příjmení Višňovský nosí více významných osobností:

 Alfonz Višňovský (* 1956) – bývalý slovenský fotbalista, obránce
 Ľubomír Višňovský (* 1976) – slovenský hokejový obránce
 Pavol Višňovský (* 1960) – slovenský herec
 Štefan Višňovský (1909–1944) – strojní inženýr, elektrotechnik a protifašistický bojovník